Moravica est un toponyme qui peut désigner :
la Golijska Moravica ou plus simplement la Moravica, une rivière de Serbie qui est un des bras formant la Zapadna Morava ; 
la Sokobanjska Moravica ou, plus simplement, la Moravica, une rivière de Serbie qui est un affluent de la Južna Morava ;
la Moravica, une région géographique de Serbie ;
le district de Moravica, une subdivision administrative de la Serbie centrale ;
Stara Moravica, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine ; elle fait partie de la municipalité de Bačka Topola dans le district de Bačka septentrionale.